Eqaloqarfia bezeichnet:
 Eqaloqarfia (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqaloqarfia (Fluss, Kissaviaa), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Eqaloqarfia (Fluss, Qaarsuarsuk), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland